Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2016 war ein von der European Billiards and Snooker Association veranstaltetes Snookerturnier, das vom 8. bis 12. Februar 2016 im Haston City Hotel im polnischen Breslau stattfand. Es war die erste Austragung der Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.

Europameister wurde der Waliser Tyler Rees durch einen 5:2-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Jackson Page. Rees erspielte sich damit auch einen Startplatz für die Qualifikationsrunde der Profi-Weltmeisterschaft 2016.

Modus 
Die 72 teilnehmenden Spieler wurden in 18 Gruppen mit jeweils vier Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2016
U18 Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Breslau
Billardturnier in Polen